Lodowy Stawek (słow. Modré pleso) – staw w Dolince Lodowej w Tatrach Wysokich
 Modry Stawek (słow. Modré pleso, Belasé pleso) – staw w Dolinie Jagnięcej w Tatrach Wysokich